Первый дивизион 1948/1949 — 46-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 5 сентября 1948 года и закончился 29 мая 1949 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1948/1949
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1948 году
1949 год в Бельгии